

Anatomia 
Bocca – orifizio d'ingresso del tubo digerente

Geografia 
Bocca d'Enza – frazione del comune di Sorbolo Mezzani
Bocca di Magra – frazione di Ameglia in provincia della Spezia
Bocca di Forlì – valico appenninico che segna convenzionalmente il confine tra l'Appennino Centrale e quello Meridionale
Bocca Serriola – valico appenninico 
Bocca di Navene – valico alpino
Bocca Trabaria – valico appenninico
Bocca di Valle – valico alpino

Persone 
Francesca Bocca – scenografa italiana
Giorgio Bocca – giornalista e scrittore italiano
Julio Bocca – danzatore argentino
Ferdinando Bocca – imprenditore italiano

Altro 
Bocca – unità di misura in diversi campi
Bocca – equivalente alla volata; termine che, nelle armi da fuoco, indica l'estremità della canna dalla quale esce la pallottola
Bocca – nobile famiglia di Brescia
Bocca – nobile famiglia piemontese